Wisselinck ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wisselinck (1832–1888), deutscher Richter und Politiker
 Alexander Wisselinck (1813–1882), preußischer Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Anton Wisselinck (1702–1771), Hofmaler und Galerie-Inspektor in Düsseldorf  
 Erika Wisselinck (1926–2001), deutsche feministische Journalistin, Autorin und Übersetzerin
 Ernst Wisselinck (1892–1987), deutscher Generalmajor der Wehrmacht